Hochschwarzer ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Hochschwarzer (1914–1990), österreichischer Maler
 Christian Hochschwarzer (* 1967), österreichischer Fußballspieler